S29 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 HMS Victorious (S29) un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Royal Navy.

Sciences 

Astronomie

 S29, une étoile de l'.

Chimie
 Le conseil de prudence: Ne pas jeter les résidus à l’égout., sur les étiquettes de produits chimiques.

 Le soufre 29 (S).
Médecine
 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
  Ligne S29 du RER argovien en Suisse ;
  Ligne S29 du RER zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Homonymie